

Intrattenimento 
 Idol – teenager giapponese che diventa molto popolare nel mondo dello spettacolo soprattutto in virtù del suo aspetto esteriore
 Idol sudcoreano – artista musicale k-pop generalmente rappresentato da un'agenzia di talenti
 Teen idol o idolo degli adolescenti – celebrità con un massiccio seguito di fan adolescenti

Televisione 
 Idols – programma televisivo di genere talent/musicale

Cinema 
 Idol – film del 2006 di Mike Heim e Christopher Long

Musica 
 Idol — brano musicale dei BTS del 2018

Persona 
 Billy Idol – cantante britannico